Danny Boffin (Sint-Truiden, 10 de Julho de 1965) é um ex-futebolista belga.

Ligações externas
Perfil em Ogol

Naturais de Sint-Truiden
Futebolistas da Bélgica
Futebolistas do Sint-Truidense Voetbalvereniging
Futebolistas do Royal Sporting Club Anderlecht
Futebolistas do Football Club de Metz
Futebolistas do Standard de Liège
Jogadores da Seleção Belga de Futebol
Jogadores da Copa do Mundo FIFA de 1994
Jogadores da Copa do Mundo FIFA de 1998
Jogadores da Copa do Mundo FIFA de 2002